

Cinema 
 Crumb – film documentario del 1994 diretto da Terry Zwigoff e dedicato alla vita di George Crumb

Persone 
 Aline Kominsky-Crumb – artista statunitense, moglie di George Crumb
 Ann Crumb – attrice e cantante statunitense, figlia di George Crumb e sorella di David Crumb
 Charles Crumb – fumettista statunitense, fratello di Robert Crumb e Maxon Crumb
 David Crumb – compositore statunitense, figlio di George Crumb e fratello di Ann Crumb
 George Crumb – compositore statunitense, padre di Ann Crumb e George Crumb
 Jason Crumb – giocatore di football canadese canadese
 Maxon Crumb – artista statunitense, fratello di Robert Crumb e Charles Crumb
 Mike Crumb – giocatore di football canadese canadese
 Robert Crumb – cartonista e musicista statunitense, fratello di Charles Crumb e Maxon Crumb
 Sophie Crumb – artista statunitense, figlia di Robert Crumb e Aline Kominsky-Crumb

Pagine correlate 
Crumbs
The Crumbs